Miejscowości w USA:
 New Philadelphia – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 New Philadelphia – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill